Казанское — село (в 1970—1991 — посёлок городского типа) в Тюменской области, административный центр Казанского района и Казанского сельского поселения.

География 
Расположено на берегу реки Алабуга в 55 км от железнодорожной станции Ишим (на линии Тюмень — Омск).

История 
Основано в 1758.

В 1970—1991 — посёлок городского типа.

Население

Примечания 

Районные центры Тюменской области
Населённые пункты Казанского района (Тюменская область)